Guilty Pleasure — третий студийный альбом американской кранккор-группы Brokencyde, выпущен 8 ноября 2011 года на лейбле BreakSilence. Альбом распространялся исключительно через сеть магазинов «Hot Topic» и посредством цифровой загрузки.

Список композиций

Guilty PleasureZ 
В 2012 году вышло переиздание альбома Guilty PleasureZ. В альбом вошли все треки из оригинального альбома, а также одна новая песня («Never Back Down»), обновленная версия «Magnum» и скрим-версия песни «Doin' My Thang».

Список композиций Guilty PleasureZ 

Трек "Never Back Down" был переиздан на сборнике The Best of BC13. Также на него был снят клип.

Участники записи 
Brokencyde
 Se7en — вокал, скрим
 Mikl — вокал
 Phat J — синтезатор, гитара, бит, бэк-вокал,гроул
 Antz — бит, гроул, бэк-вокал

Создатели
 Mike Kumagai

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Альбомы Brokencyde